Like I Love You (Justin Timberlake), de debuutsingle van Justin Timberlake.
Like I Love You (The Hitmen), single van The Hitmen.
Like I Love You (R.I.O.), hitsingle van R.I.O.; een remix van gelijknamige nummer van The Hitmen